Pohořelice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:
 Pohořelice, Stadt im Okres Brno-venkov
 Pohořelice, Gemeinde im Okres Zlín, siehe Pohořelice u Napajedel
 Pohořelice, Ortsteil von Nadějkov, Okres Tábor